Компанія ОВЕН - найбільший український виробник контрольно-вимірювальних приладів і засобів промислової автоматики. Головний офіс та завод з серійного випуску продукції знаходяться в місті Харків.

Історія 
Компанію ОВЕН було засновано у 90-х роках. Першими розробками стали: пристрій захисного вимикання трьохфазного двигуна УЗОТЭ-2У, пристрої контролю рівня, вимірювачі-регулятори температури. Було створено відділ нових розробок, який одразу взяв курс на створення своїх власних пристроїв на основі сучасної елементної бази: в асортименті нашого підприємства з’явились пристрої контролю рівня, покажчики температури, а потім й перший мікропроцесорний регулятор температури. 

1997 рік. Початок формування та розвитку дилерської мережі в Україні.

З появою перших дилерів починається історія активного просування бренду компанії. Компанія завжди надавала дилерам потужну інформаційну, маркетингову та технічну підтримку, що сприяло розвитку взаємовигідного співробітництва між нами. 

У 2007 році було засновано власний виробничий майданчик ОВЕН у м. Харків. Завдяки сучасному оснащенню завод є передовим в Україні. Серед вітчизняних виробників КВПіА тільки ОВЕН має повний цикл безперервного виробництва та тестування продукції, що забезпечує високий рівень надійності та якості виробів, які випускаються. На підприємстві працює власна метрологічна служба, а також власний випробувальний центр.

Відділ тестування – один із найбільш важливих підрозділів компанії ОВЕН. Тут продукція ОВЕН проходить випробування на вібростійкість, на відповідність кліматичним нормам. Головна увага приділяється випробуванням на електромагнітну сумісність (ЕМС) та завадостійкість. 

У 2013 році  у м. Харків введено в експлуатування новий цех з випуску продукції ОВЕН, потужності якого дозволили збільшити ефективність підприємства вдвічі, а також оптимізувати терміни постачань КВПіА на всій території країни.

ОВЕН сьогодні

За порівняно короткий час ОВЕН став компанією №1 серед українських виробників засобів промислової автоматики. До складу підприємства входить конструкторське бюро, дослідне виробництво, широка дилерська мережа, власний відділ активних продажів та завод з серійного випуску продукції.

Продукція 
Продукція ОВЕН є загальнопромисловою і успішно використовується в системах промислового холоду та контролю клімату, машинобудівній, хімічній, харчовій галузях промисловості, в житлово-комунальному господарстві, агропромисловому комплексі, а також в енергетиці, науці, освіті та інших найважливіших галузях народного господарства.

Пристрої контролю та керування 

Вимірювачі-регулятори 

Програмовані реле 

Програмовані логічні контролери 

Сенсорні панельні контролери 

Панелі оператора 

Модулі вводу/виводу 

Пристрої зв'язку 

Привідна техніка 

Блоки живлення та пристрої комутації 

Датчики 

Програмне забезпечення 

__ОБОВ_ЗМІСТ__
__ІНДЕКС__